Код АТХ-J () «Противомикробные препараты для системного использования» — раздел система буквенно-цифровых кодов Анатомо-терапевтическо-химической классификации, разработанных Всемирной организацией здравоохранения для классификации лекарств и других медицинских продуктов.

Коды для применения в ветеринарии (ATCvet коды) могут быть созданы путём добавления буквы Q в передней части человеческого Код ATC: QJ.

Из-за различных национальных особенностей в классификацию АТС могут включаться дополнительные коды, которые отсутствуют в этом списке, который составлен Всемирной организацией здравоохранения.

 АТХ код J01 — Антибактериальные препараты для системного назначения
 АТХ код J02 — Противогрибковые препараты для системного применения
 АТХ код J04 — Препараты, активные в отношении микобактерий
 АТХ код J05 — Противовирусные препараты для системного применения
 АТХ код J06 — Иммунные сыворотки и иммуноглобулины
 АТХ код J07 — Вакцины

Примечания 

Коды АТХ